Ádám László (1892–1977) a szalézi rend tartományfőnöke
Ádám László (1899–1976) újságíró, a Népszava munkatársa
Ádám László (1927–1994) geomorfológus, a földrajztudományok doktora, Akadémiai díjas
Ádám László (1945) súlyemelő, edző
Ádám László (1955) labdarúgó
Ádám László (1957–) rovarbiológus
Ádám László (?) forgatókönyvíró